Паулюс () — фамилия.

 Паулюс, Барбара (род. 1970) — австрийская теннисистка.
 Паулюс, Фридрих (1890—1957) — немецкий генерал-фельдмаршал (1943), командующий 6-й армией во время Второй мировой войны.

См. также